Seznam občin departmaja Haute-Marne zajema 432 občin.

Haute-Marne